La Rue-Saint-Pierre kan syfta på:
 La Rue-Saint-Pierre, Oise
 La Rue-Saint-Pierre, Seine-Maritime